Ceolmund ist der Name folgender Personen:
 Ceolmund (Hereford), Bischof von Hereford im 8. Jahrhundert
 Ceolmund (Rochester), Bischof von Rochester im 10. Jahrhundert